Regno Unito
 Waldron – villaggio della parrocchia civile di Heathfield and Waldron, East Sussex

 Stati Uniti d'America
 Waldron – capoluogo della Contea di Scott, Arkansas
 Waldron – census-designated place della Contea di Shelby, Indiana
 Waldron – città della Contea di Harper, Kansas
 Waldron – villaggio della Contea di Hillsdale, Michigan

 Persone
 J. Duncan Waldron – astrofilo